Хенри Континен и Џон Пирс су освојили турнир. У финалу су савладали Боба и Мајка Брајана са 7:5, 7:5.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 

Резултати турнира на сајту protennislive.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2017.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушки парови